Tropidomyia är ett släkte av tvåvingar. Tropidomyia ingår i familjen stekelflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Stekelflugor
Tropidomyia